Tes Sum kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Tes (distrikt i Mongoliet, Uvs), 
 Tes (distrikt i Mongoliet, Dzavchan, lat 49,65, long 95,79), 
 Tes (distrikt i Mongoliet, Dzavchan, lat 49,63, long 95,63), 

Robotskapade Mongolietförgreningar